WZ peut faire référence à :
 WinZip
 la ville allemande de Wetzlar

WZ est un code, qui signifie :
 Swaziland, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l’OTAN, code alpha-2